Haplotrema alameda är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1930. Haplotrema alameda ingår i släktet Haplotrema och familjen Haplotrematidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
alameda